Pupillo – musicista brasiliano
 Giuseppe Pupillo – politico italiano
 Lucio Orbilio Pupillo – grammatico e didatta romano
 Massimo Pupillo – bassista e compositore italiano
 Massimo Pupillo – regista italiano